

Patronyme 

 Árpád Basch, (1873-1944), peintre et graphiste hongrois ;
 Edith Basch (1895-1980), peintre hongroise ;
 Felix Basch (1885-1944), acteur, scénariste et réalisateur d'origine autrichienne ;
 Françoise Basch (1930-2023), universitaire, féministe et enseignante de littérature anglo-saxonne ;
 Franz Anton Basch (1901-1946), politicien nazi hongrois, exécuté après la Seconde Guerre mondiale ;
 Hélène Basch, (1862 ou 1863-1944), épouse de Victor Basch, assassinée par la milice française ;
 Lucie Basch (1992), ingénieure française ;
 Sophie Basch (1963), universitaire franco-belge ;
 Raphaël Basch (1813-1907), écrivain, homme politique et journaliste français ;
 Victor Basch, (1863-1944), philosophe français, fils du précédent, assassiné par la milice française.

Lieux 
Plusieurs lieux rendent hommages à Hélène et Victor Basch :
 le mémorial Hélène-et-Victor-Basch à Neyron ;
 la place Victor-et-Hélène-Basch à Paris ;
 le viaduc Hélène-et-Victor-Basch.
Patronyme juif
Patronyme allemand